CBWD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 395 амінокислот, а молекулярна маса — 44 034.

Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки